Le terme ligne 101 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 101 du tramway de Bruxelles

Voies ferrées 
 Ligne 101 du réseau ferroviaire national hongrois
 Ligne 101 des chemins de fer slovaque
 Ligne 101 des lignes ferroviaires en Suisse

Voir aussi 
  

101